(1923–2007) — footballeur soviétique,
 Viktor Viktorovich Chanov (1959-2017), footballeur soviétique, fils de Viktor Gavrilovich,
 Viatcheslav Chanov (1951- ), footballeur soviétique, fils de Viktor Gavrilovich.